Glory může být:

 Glory (film, 1989) – film režiséra Edwarda Zwicka
 Glory (film, 1956) – film režiséra Davida Butlera
 Glory (album, Manafest) – album hudebníka Manafesta (2006)
 Glory (album, Kutless) – album skupiny Kutless (2014)
 Glory (album, Britney Spears) – album zpěvačky Britney Spears (2016)